Terrus steht für:
 Étienne Terrus (1857–1922), französischer Maler
 Steyr Terrus, Traktorenbaureihe der Marke Steyr